Bockemühl ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Bockemühl (1896–1992), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Erich Bockemühl (1885–1968), deutscher Lehrer, Dichter und Organist
 Jan Bockemühl (* 1966), deutscher Strafverteidiger und Rechtswissenschaftler
 Justus Bockemühl (1930–1983), deutscher Jurist, Heimatforscher und Autor
 Michael Bockemühl (1943–2009), deutscher Kunstwissenschaftler
 Peter Bockemühl (1896–1953), deutscher Pfarrer
 Sabina Bockemühl (* 1966), deutsche Künstlerin und Malerin

Siehe auch:
 Bockmühl